Rönnlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnlandet (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Rönnlandet (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Rönnlandet (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar